Фикер (нем. Ficker) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Фикер, Адольф (1816—1880) — австрийский статистик.
  (1881—1957) — германский метеоролог.
 Фикер, Фриц (1913—1948) — обершарфюрер СС.
 Фикер, Юлиус фон (1826—1902) — немецкий историк.